Friedeborn ist der Familienname von

 Jakob Friedeborn (1607–1676), kurfürstlich brandenburgischer Staatssekretär
 Paul Friedeborn (1572–1637), Bürgermeister von Stettin, Lokalhistoriker